Stuorrajaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Stuorrajaure, sjö i Jokkmokks kommun, 
Stuorrajaure (Jokkmokks socken, Lappland, 737958-172042), sjö i Jokkmokks kommun,  (7,85 ha)
Stuorrajaure (Jokkmokks socken, Lappland, 738283-173273), sjö i Jokkmokks kommun,  (10,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn